Вероника Алексеевна Семашко (до 2015 года — Мосина; род. 17 сентября 1990 года, Ленинград) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в тройном прыжке и прыжках в длину. Участница летних Олимпийских игр 2012 года. Чемпионка России в помещении 2014 года. Мастер спорта России международного класса (2012).

Биография 
Вероника Алексеевна Мосина родилась 17 сентября 1990 года в Ленинграде.

Тренируется в Санкт-Петербурге в Школе высшего спортивного мастерства по лёгкой атлетике под руководством Владимира Васильевича Плутахина. На российских соревнованиях представляет Москву и Санкт-Петербург.

В 2012 году ей было присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса».

В 2015 году вышла замуж за Романа Семашко и стала выступать под фамилией супруга.

Основные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ВФЛА

Прыгуны тройным России
Прыгуны в длину России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Санкт-Петербурга